Coutances est une commune française, située dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie ;
 Le Coutances est un fromage originaire de Coutances dans la Manche.